Aubouin ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Aubouin (1928–2020), französischer Geologe
 Michael Auboin (* 1956), französischer Schriftsteller und Beamter